Па́нина — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Панина, Александра Ивановна (в замужестве Куракина; 1711—1786) — дочь генерал-поручика и сенатора И. В. Панина, сестра графов Никиты и Петра Паниных.
 Панина, Анастасия Владимировна (род. 1983) — российская актриса и телеведущая.
 Панина, Анна Алексеевна (в девичестве Татищева; во втором браке Бакунина; 1729—1764) — российская переводчица, гоф-фрейлина императрицы Анны Иоанновны, затем статс-фрейлина правительницы Анны Леопольдовны и императрицы Елизаветы Петровны.
 Панина, Антонина — певица Мариинского театра до революции, меццо-сопрано.
 Панина, Бэлла Леонидовна (род. 1965) — российский политик, депутат Государственной думы.
 Панина, Валентина Викторовна (род. 1946) — советская и российская актриса.
 Панина, Варвара Васильевна (Варя Панина, 1872—1911) — исполнительница русских песен и романсов.
 Панина, Елена Владимировна (род. 1948) — российский политик, депутат Государственной Думы II, III, IV, V, VI и VII созывов. Член КПСС и Единой России.
 Панина, Ирина Геннадьевна (род. 1979) — российская волейболистка-паралимпийка.
 Панина, Мария Родионовна (1746—1775) — российская дворянка, жена Петра Ивановича Панина.
 Панина, Наталья Вадимовна (род. 1971) — российская актриса.
 Панина, Ольга Борисовна (род. 1961) — д.м.н., профессор МГУ.
  См. также 
 Панины
 Панино